Анна Бутурлина: Бутурлина, Анна Артемьевна (урождённая Воронцова; 1777—1854) — модель портретов Левицкого, Рокотова и Боровиковского, родственница Пушкина.
 Бутурлина, Анна Владимировна (род. 1977) — российская джазовая певица и актриса мюзикла.
 Бутурлина, Анна Сергеевна (более известна под фамилией Жукова; ?—1799) — писательница и поэтесса Екатерининского периода, одна из первых женщин-литераторов России.